Jean-Baptiste Tuffet (1803-1873), acteur et auteur dramatique français ;
 Timothé Tuffet (1989- ), joueur franco-suisse de hockey sur glace.